Министър-председателят на Казахстан (на казахски: ҚР Премьер-Министрі) е глава на правителството в страната. Неговият мандат е пет години. Назначава се от президента.

Списък на министър-председателите на Казахстан

Източници 

Политика на Казахстан